Orville kan syfta på följande:

TV
 The Orville - amerikansk science fiction serie.

Geografi

Antarktis 

 Orville (strand),

Frankrike 

 Orville, Côte-d'Or, 
 Orville, Orne, 
 Orville, Pas-de-Calais, 
 Orville, Loiret, 
 Orville, Indre, 

Robotskapade Antarktisförgreningar